El término Buggy puede referirse a:

 Buggy o arenero, un vehículo especialmente diseñado para la arena.
 Buggy, vehículo motorizado para llevar la bolsa de golf.
 Buggy el payaso, un personaje ficticio del manga y anime One Piece.

fr:Buggy